Майкл Р. «Майк» Ха́ррис (; ) — канадский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды. Также был четвёртым и скипом сборной Канады, выигравшей серебряные медали на  в Нагано (Япония).

С 2001, продолжая играть в кёрлинг, начал работать в Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC) как спортивный телекомментатор (вместе с ещё одной знаменитой канадской кёрлингисткой Джоан Маккаскер, в составе команды Сандры Шмирлер ставшей чемпионкой на той же зимней Олимпиаде 1998, где Майк стал серебряным призёром), в основном освещает крупные спортивные турниры по кёрлингу (чемпионаты Канады, мира, Олимпийские игры и т. п.).

Также является профессиональным игроком в гольф.

Достижения 
 : серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (1997).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом "Mike Harris"

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Тренеры по кёрлингу Канады
Гольфисты Канады
Телеведущие Канады
Тележурналисты Канады
Спортивные журналисты Канады